Hamada kan som auktorsförkortning betyda:

 Neusa Hamada
 N. Hamada

Robotskapade auktorsförkortningar